Mussolini, un apellido italiano, puede referirse a:

 Alessandro Mussolini, herrero, anarquista, y el padre de Benito Mussolini.
 Rosa Maltoni Mussolini, la madre de Benito Mussolini, se casó con Alessandro Mussolini.
 Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia desde 1922 hasta 1943.
 Rachele Mussolini, esposa de Benito Mussolini.
 Romano Mussolini, un músico y pintor, y el hijo de Benito Mussolini.
 Bruno Mussolini, piloto de guerra, hijo de Benito Mussolini.
 Vittorio Mussolini, piloto y director de cine italiano, hijo de Benito Mussolini.
 Alessandra Mussolini, una política italiana, y la nieta de Benito Mussolini.
 Edda Mussolini, hija de Benito Mussolini.

Parodia la cultura popular del dictador fascista:
 Instructor Mooselini, un personaje del videojuego PaRappa the Rapper.

Película:

Mussolini: último acto, (1975) de Carlo Lizzani.